ATF kan syfta på

ATF – federala polis för bekämpning av brott relaterade till alkohol, tobak, vapen och sprängmedel, se Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
ATF – ett samlingsnamn för kärnbränsle med bättre prestanda vid olycksförlopp i kärnkraftsreaktorer Accident Tolerant Fuel, se Olyckstolerant kärnbränsle 
ATF – ett svenskt riksförbund för amatörteaterföreningar med band till arbetarrörelsen, se Sveriges Arbetarteaterförbund